Скря́бін () — російське прізвище, утворене від прізвиська «Скряба», пов'язаним з дієсловом скрести («скребти, шкрябати»).

Відомі носії 
 Скрябін Адам Васильович (1896—1938) — якутський радянський хоровой дирижер, фольклорист.
 Скрябін В'ячеслав Михайлович — справжнє ім'я В'ячеслава Молотова.
 Скрябін Михайло Архипович (1946—2011) — радянський і російський актор театру і кіно якутського походження, член Спілки кінематографістів Якутії.
 Скрябін Олександр Миколайович — російський композитор.
 Скрябін Петро Дмитрович (1923—2008) — український живописець.
 Тімофей Скрябін — молдовський боксер.
 Скрябін або Кузьма-Скрябін — псевдоніми лідера гурту «Скрябін» — Андрія Кузьменка.

Див. також 
 Скрябіна
 Скрябіни — російський шляхетський рід

Інше 
 «Скрябін» — український гурт.